Geografie
 Wageningen (Nederland), stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Wageningen-Hoog, een kern van Wageningen op de stuwwal van de Zuidwest-Veluwe
 Wageningen (Suriname), plaats in het Surinaamse district Nickerie

Personen
 Yorick van Wageningen (1964), acteur
 Van Wageningen-Romein, een Nederlandse familienaam

Onderwijs
 Wageningen University & Research, universiteit voor land- en tuinbouw
 Wageningen Environmental Research, ecologisch onderdeel van de universiteit

Sport en spel
 FC Wageningen, profvoetbalclub van 1978-1992 
 HC Wageningen, hockeyclub
 WVV Wageningen, amateurvoetbalclub (1956-1978 eredivisie)